De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Drenthe, waar men in mei 1701 elf dagen oversloeg.

Overgangskalender
1701
Geschiedenis van Drenthe